Рут Лэ́ндерс (; 17 мая 1938, Франкфурт, Германия) — американский сценарист и продюсер. Мать актрис  (род.1956) и  (род.1958).

Фильмография 

сценарист
  — «»/Club Fed

продюсер
  — «Литературное приведение»/Ghost Writer
  — «»/Club Fed
  — «Полная система регидратации Дэймона Чарльза»/The Damon Charles Total Rehydration System
  — «»/California Casanova 
 - — «»/The Huggabug Club
  — «Цирк-лагерь»/Circus Camp

Ссылки 
 
 
 Рут Лэндерс на сайте КиноПоиск